Арефино — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Арефино — деревня в Вельском районе.

Владимирская область 
 Арефино — деревня в Гороховецком районе.
 Арефино — деревня в Камешковском районе.
 Арефино — деревня в Киржачском районе.

Вологодская область 
 Арефино — деревня в Грязовецком районе.

Ивановская область 
 Арефино — деревня в Лежневском районе.
 Арефино — деревня в Шуйском районе.

Нижегородская область 
 Арефино — село в Вачском районе.
 Арефино — деревня в Краснобаковском районе.

Новгородская область 
 Арефино — деревня в Чудовском районе.

Смоленская область 
 Арефино — деревня в Монастырщинском районе.
 Арефино — деревня в Починковском районе.
 Арефино — деревня в Сафоновском районе.

Тверская область 
 Арефино — деревня в Бежецком районе.
 Арефино — деревня в Весьегонском районе.
 Арефино — деревня в Кимрском районе.

Ярославская область 
 Арефино — деревня в Большесельском районе.
 Арефино — деревня в Некрасовском районе.
 Арефино — село в Арефинском сельском поселении Рыбинского района.
 Арефино — деревня в Покровском сельском поселении Рыбинского района.